Poul Nielsen er navn på flere personer:

 Poul Nielsen (atlet) – dansk atlet
 Poul "Tist" Nielsen – dansk landsholdsfodboldspiller
 Poul Nielsen (B93) – dansk landsholdsfodboldspiller
 Poul Nielsen (musikforsker) – dansk musikforsker
 Poul Nielsen (Hvalsø IF) – formand for Hvalsø Idrætsforening
 Poul Nielsen (rektor) – rektor for Sankt Annæ Gymnasium
 Poul Nielsen (skuespiller) – skuespiller
 Poul Nielsen (borgmester) – borgmester for Slangerup Kommune
 Poul Lindor Nielsen – borgmester for Roskilde Kommune